Miika Johannes Koppinen (ur. 5 czerwca 1978 w Kokkola) – fiński piłkarz grający na pozycji obrońcy w Tromsø IL.

Kariera klubowa

Juniorskie lata 
Pierwszym klubem, w którym zaczął grać był KPV Kokkola w swoim rodzinnym mieście Kokkola. Mając 16 lat zadebiutował w roku 1998 w KPV Kokkola.

Statystyki kariery

Kariera międzynarodowa 
Miika grał 8 razy w Reprezentacji Finlandii U-21. W 2000 roku zaliczył debiut w Reprezentacji Finlandii przeciwko Norwegii.

Życie prywatne 
Piłkarz ma żonę pochodzącą z Tromsø oraz dwójkę dzieci. Posługuje się językiem norweskim. Miika Koppinen ukończył kurs trenerski.

Osiągnięcia 
 Tippeligaen: 2006
 Puchar Norwegii w piłce nożnej (finalista): 1999

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1978
Reprezentanci Finlandii w piłce nożnej
Piłkarze FF Jaro
Piłkarze Tromsø IL
Piłkarze Rosenborg BK
Piłkarze Kokkolan Palloveikot